Loudon steht für

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Loudon (New Hampshire)
 Loudon (Ohio)
 Loudon (Tennessee)
 Loudon Heights (West Virginia)
 Loudon County, Verwaltungseinheit in Tennessee

in Südafrika:
 Loudon (Südafrika)

weitere geographische Orte:
 Loch Loudon, See in der Region Otago, Neuseeland

Familiennamen folgender Personen:
 Alex Loudon (* 1980), englischer Cricketspieler
 Edith Loudon (* 1964), schottische Curlerin
 Gideon Ernst von Laudon (auch Loudon; 1717–1790), österreichischer Feldherr
 Harald von Loudon (1876–1959), deutsch-baltischer Ornithologe
 Hugo Loudon (1860–1941), Mitbegründer und Präsident von Royal Dutch Shell
 James Loudon (1824–1900), Kolonialverwalter und Minister
 Jane C. Loudon (1807–1858), englische Schriftstellerin

 Katie Loudon (* 1964), schottische Curlerin
 Peter Loudon (* 1966), schottischer Curler
 Rodney Loudon (* 1934), britischer Physiker
 Thomas Loudon (1883–1968), kanadischer Ruderer

 Loudon (Adels- und Patriziergeschlecht), niederländisches Patriziergeschlecht schottischen Ursprungs
 Loudon (Adelsgeschlecht), deutsch-baltisches Adelsgeschlecht

Vornamen oder Mittelnamen folgender Personen:
 Loudon Wainwright III (* 1946), US-amerikanischer Sänger und Songwriter
 Clark Loudon Wilson (1913–2006), US-amerikanischer Psychologe
 John Loudon McAdam (1756–1836), schottischer Ingenieur, der 1815 einen revolutionären genial einfachen Straßenbelag erfand

Siehe auch:
 Louden
 London
 Loudon Township
 Laudon
 Ludon